Salem (condado de Fulton)
Salem (condado de Saline)

Desambiguações de topônimos